Thomas O'Shea est le nom porté par :
 Thomas E. O'Shea (1895-1918), un soldat américain récipiendaire de la Médaille d'Honneur
 Thomas O'Shea (1870-1954), archevêque catholique de Wellington en Nouvelle-Zélande
 Thomas H. O'Shea (1898-1962), révolutionnaire allemand